Barrio San Miguel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio San Miguel, San Luis Potosí, ort, Aquismón, 
 Barrio San Miguel, Zumpango, ort, 
 Barrio San Miguel, Zumpahuacán, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar